

Patronyme 

 Niccolò Piccinni (1728-1800), compositeur italien ;
 Alexandre Piccinni (1779-1850), compositeur français ;
 Antonio Piccinni (1846-1920), peintre et graveur italien.

Toponyme 

 Rue Piccini, voie française de Paris ;
 Teatro Piccinni, théâtre de Bari.

Patronyme italien